Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди мужчин на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 30 и 31 июля 2021 года в Токийском центре водных видов спорта.

Призёры

Рекорды 
До начала Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время олимпийских игр были установлены следующие рекорды:

*WR - мировой рекорд 

*OR - олимпийский рекорд

Результаты

Заплывы 
16 пловцов, набравших лучшее время, проходят в полуфинал

Полуфиналы 
8 пловцов с лучшим временем попадают с финал

Финал 

Плавание на летних Олимпийских играх 2020